Klingenthal bezeichnet:

 Klingenthal, Stadt im sächsischen Vogtland
 Klingenthal (Bas-Rhin), Ort im Elsass
 Klingenthal Gruppe, ostwestfälische Unternehmensgruppe
 Klingenthal (Vahrenheide), ehemalige Straße des Stadtteils Hannover-Vahrenheide

Klingenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Klingenthal (1919–2002), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat (CDU)

Siehe auch:
 Kloster Klingental, Schweiz
 Chlingental